Cuciurgan se poate referi la următoarele:

Localități din Ucraina
Cuciurgan, Rozdilna
Cuciurgan, Velîka Mîhailivka

Altele
 Centrala Termoelectrică Cuciurgan, centrală electrică din Republica Moldova.
 Lacul de acumulare Cuciurgan, lac din Republica Moldova și Ucraina
 Râul Cuciurgan, râu din Republica Moldova și Ucraina